Фонтене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 110 км на південний захід від Діжона, 45 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Фонтене на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара